Everything you've come to expect (album) - album van de The Last Shadow Puppets
 Everything you've come to expect (song) - song van de The Last Shadow Puppets afkomstig van bovenstaand album